Финал Кубка Шотландии по футболу 1989 года — финальный поединок розыгрыша Кубка Шотландии сезона 1988/89, в котором встречались клубы «Old Firm», «Селтик» и «Рейнджерс». Матч состоялся 20 мая 1989 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. Благодаря единственному голу игрока «кельтов» Джо Миллера минимальную победу со счётом 1:0 праздновали футболисты «бело-зелёных».

Путь к финалу

«Селтик»

«Рейнджерс»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте The Celticwiki

1989
Матчи ФК «Селтик»
Матчи ФК «Рейнджерс»
Футбол в Европе в 1989 году
События 20 мая
Май 1989 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1989 году